Натуральне число 407
 407 рік до нашої ери
 407 рік нашої ери